Águas Perigosas (Portugal) ou Águas Rasas (Brasil) ou The Shallows — filme com Blake Lively
 Águas Perigosas (Brasil) ou White Water Summer — filme com Kevin Bacon e Sean Astin

Desambiguações de cinema